Sheikh steht für:
 Sheikh, alternative Schreibweise für Scheich
 Sheikh (Somalia), Stadt in Somalia

Sheikh ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Mohamed Al-Sheikh (* 1965), katarischer Leichtathlet
 Ali Haji-Sheikh (* 1961), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Farooq Sheikh (1948–2013), indischer Schauspieler
 Fazal Sheikh (* 1965), US-amerikanischer Fotograf
 Jahad Abdullah Al-Sheikh (* 1972), omanischer Leichtathlet
 Malika Amar Sheikh (* 1957), indische Autorin
 Mohamed Sheikh, Baron Sheikh (1941–2022), britischer Politiker, Unternehmer und Wirtschaftsmanager
 Mohamed Mintu Sheikh (* 1989), bangladeschischer Fußballspieler
 Mohamed Sheikh Eldin, sudanesischer Fußballspieler
 Muhammad Zahid Sheikh (1949–2010), pakistanischer Hockeyspieler
 Nilima Sheikh (* 1945), indische Malerin
 Remat Ullah Sheikh, pakistanischer Hockeyspieler
 Tasmina Ahmed-Sheikh (* 1970), schottische Politikerin
 Yacine Sheikh (* 1966), algerischer Boxer

Siehe auch:
 Scheich (Begriffsklärung)
 Skaikh